Diocese of Calgary steht für:
 das katholische Bistum Calgary
 die anglikanische Diözese Calgary